Landa distrikt kan syfta på:

Landa distrikt, Halland
Landa distrikt, Västergötland

Se även
Landa församling
Landa socken